Archives – album dei Rush del 1978
 Archives – album dei Darkest Hour del 2006
Archives – stazione della metropolitana di Washington
Archives – quartiere amministrativo di Parigi